Dorchester County kan syfta på:

 Dorchester County, Maryland
 Dorchester County, South Carolina